De Tempel van Mars (Latijn:Aedes Martis of Templum Martis) is de naam van verschillende aan de god Mars gewijde tempels, in het bijzonder in het oude Rome.

Tempel van Mars (Capitolijn) - Een tempel ter ere van Mars op de Capitolijn, die niet mocht worden afgebroken voor de bouw van de grote Tempel van Jupiter Optimus Maximus.
Tempel van Mars (Via Appia) - Een tempel aan de Via Appia, buiten de Republikeinse stadsmuur.
Tempel van Mars (Marsveld) - Een tempel op het Marsveld.
Tempel van Mars Ultor - De grote tempel die keizer Augustus liet bouwen op zijn forum. 
Tempel van Mars Ultor (Capitolijn) - Een kleine tempel ter ere van Mars Ultor op de Capitolijn.

Naast deze tempels was er een belangrijk Altaar van Mars op het Marsveld.

Referentie
S.B. Platner, A Topographical Dictionary of Ancient Rome, London 1929 - Aedes Martisa, Articles on pp327‑330

Mars